Bernhard Riemann (1826-1866) - Georg Friedrich Bernhard Riemann, matemático alemão;
 Hugo Riemann (1849-1919) - Karl Wilhelm Julius Hugo Riemann, musicólogo, historiador da música e pedagogo musical alemão.

Desambiguações de sobrenomes